QBC steht für:
 Quantitative buffy coat (dt. „Quantitativer Buffy-Coat“), Labortest zum Nachweis von Malaria mit Hilfe von Acridinorange und speziellen QBC-Kapillarröhrchen
 Quartier Belvedere Central, österreichisches Bauprojekt
 Bella Coola Airport (IATA-Code), Flughafen von Bella Coola, British Columbia, Kanada

QbC steht für:
 Quality-by-Control, Qualitätsstrategie bei der Herstellung von Pharmazeutika

Abkürzung